Бакалавр — академічний ступінь вищої освіти, або освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти.
 Лицар-бакалавр (титул у середньовіччя) — у британській системі нагород та почесних звань титул лицаря.